Kluby argentyńskie
 Talleres – klub z miasta Córdoba
 Talleres – klub z miasta Perico
 Talleres – kulb z miasta Remedios de Escalada